Karczewski ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Karczewski (* 1965), deutscher Radiomoderator, Discjockey, Musikjournalist
 Christoph Karczewski (* 1961), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof
 Marek Żukow-Karczewski (* 1961), polnischer Historiker, Journalist und Publizist
 Stanisław Karczewski (* 1955), polnischer Politiker und Mediziner

Siehe auch:
 Karczewsky